Kompenzacija (lat. compensatio: izjednačenje, naknada) može značiti:
 kompenzacija je naknada ili odšteta za kakav gubitak, ustupak ili manjak.
 kompenzacija (ekonomija), u ekonomiji, je vrsta transfera kojim se naknađuje razlika između stvarnih i općeprihvatljivih troškova, odnosno razlika između tržišne cijene proizvoda ili usluga i društveno prihvatljive cijene, a daje se proizvođaču ili potrošaču iz ekonomskih ili socijalnih razloga. Najčešće se daje potrošačima za neelastične proizvode o kojima ovisi održavanje životnoga standarda pučanstva slabije kupovne moći, a proizvođačima za one proizvode s kojima se želi postići izvozna konkurentnost i ostvarenje deviznoga priljeva. Kompenzacije su specifični poslovi vezane trgovine u međunarodnoj razmjeni robe i usluga kod kojih se vrijednost isporučene robe ili izvršene gospodarske usluge u jednom smjeru prebija vrijednošću isporuke neke druge robe ili izvršenja gospodarske usluge u drugom smjeru (potpune i nepotpune kompenzacije). Pojavljuju se u obliku industrijskih i komercijalnih kompenzacija.
 kompenzacija, u pravu i ekonomiji, je prijeboj (šteta).
 kompenzacija, u psihologiji, je obrambeni mehanizam.
 kompenzacija (medicina), u medicini, je nadoknađivanje, izravnavanje, na primjer neke nedovoljne (poremećene) organske funkcije mobilizacijom funkcijskih rezerva ili pojačanom aktivnošću nekoga drugog sudionika u toj funkciji, na primjer kompenzacija srčane pogreške hipertrofijom miokarda.

Izvori